Alerre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alerre (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Alerre (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar